Vaea ist der Familienname folgender Personen:

 Baron Vaea (1921–2009), tongaischer Politiker
 Mathew Vaea (* 1956), samoanischer Rugby-Union-Spieler